Gunskirchen (plaats), plaats in de deelstaat Opper-Oostenrijk
 Gunskirchen (concentratiekamp), concentratiekamp bij die plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Gunskirchen (verzamelkamp), Sammellager bij die plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog